Boiteux ist der Familienname folgender Personen:

Ivan Perrillat Boiteux (* 1985), französischer Skilangläufer
Jean Boiteux (1933–2010), französischer Schwimmer